Plaats in Indonesië
 Nyawangan (Kras), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Nyawangan (Sendang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java